Села:
 Шостакове — Миколаївська область, Миколаївський район
 Шостакове — Херсонська область, Бериславський район (до 2020 року — Великоолександрівський район)
 Шостакове — Черкаська область, Катеринопільський район